Film en televisie
Rites of Spring (ER), een aflevering van ER
Rite of Spring (1963), een Portugese film uit 1963, oorspronkelijke titel Acto de Primavera
Rites of Spring (2007), een documentaire uit 2007 
Rites of Spring (2011), een horrorfilm uit 2011

 Muziek
Rites of Spring (Hubert Laws), een album van Hubert Laws
Rites of Spring (band), een muziekband uit Washington D.C.
 Rites of Spring (album), het debuut- en enige album van deze band